Жан Луи Эмиль Будье (, 6 января 1828 — 4 февраля 1920) — французский ботаник, миколог и фармацевт.

Биография 
Жан Луи Эмиль Будье родился 6 января 1828 года.

В 1897 году была опубликована его работа Révision analytique des morilles de France.

В 1901 году была опубликована его работа Influence de la nature du sol et les vegetaux qui y croissant sur le développement des champignons.

В 1904—1909 годах была опубликована его работа Icones mycologicae ou iconographie des champignons de France, principalement Discomycètes.

В 1907 году была опубликована его работа Histoire et classification des Discomycètes d'Europe.

В 1911 году была опубликована его работа La fresque de Plaincourault (Indre).

Жан Луи Эмиль Будье умер 4 февраля 1920 года.

Научная деятельность 
Жан Луи Эмиль Будье специализировался на семенных растениях и на микологии.

Публикации 
 Boudier, É. (1869). Mémoire sur les Ascobolées. Annales des Sciences Naturelles, Botanique, sér. 5 10: 191—268.
 Boudier, É. (1877). De quelques espèces nouvelle de champignons. Bull. Soc. Bot. France 24: 307—314.
 Boudier, É. (1879). Diagnoses nouvelles de quelques espèces critiques de champignons. Bull. Soc. Bot. France 26: 228—236.
 Boudier, É. (1881). Nouvelles espèces de champignons de France. Bull. Soc. Bot. France 28: 91—[93], tab.
 Boudier, É. (1885). Note sur un nouveau genre et quelques nouvelles espèces des Pyrenomycètes. Revue Mycologique Toulouse 7: 224—[226], tab.
 Boudier, É. (1885). Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bull. Soc. Mycol. France 1: 91—120.
 Boudier, É. (1885). Description de quelques espèces nouvelles de champignons basidiosporés. Bull. Soc. Bot. France 32: 282—[283].
 Boudier, É. (1887). Notice sur les discomycètes figurés dans les dessins inédits de Dunal. Bull. Soc. Mycol. France 3: 88—96.
 Boudier, É. (1888). Nouvelles espèces de Discomycètes inoperculès de France. Bull. Soc. Mycol. France 4: 76—86, 1 pl..
 Boudier, É. (1891). Quelques nouvelles espèces de champignons inférieurs. Bull. Soc. Mycol. France 7: 81—83, tab.
 Boudier, É. (1891). Trois nouvelles espèces de Pezizes. Bull. Soc. Mycol. France 7: [215].
 Boudier, É. et Patouillard, N.T. (1892). Description de deux nouvelles espèces de Gymnoascus de France. Bull. Soc. Mycol. France 8: 43—45, 1 pl.
 Boudier, É. (1896). Description de quelques nouvelles espèces de Discomycètes de France. Bull. Soc. Mycol. France 12: 11—17, pls. 3-4.
 Boudier, É. (1897). Nouvelles espèces ou variétés de champignons de France. Bull. Soc. Mycol. France 13 (1): 9—18, pls 1—4.
 Jean Louis Émile Boudier (1897). Révision analytique des morilles de France. (Taxonomic revision of the morels of France) in Bulletin de la Société Mycologique de France (Bulletin of the French Mycological Society) 13 pp. 129–153.
 Boudier, É. (1898). Descriptions et figures de quelques espèces de Discomycètes operculés nouvelles ou peu connues. Bull. Soc. Mycol. France 14: 16—23, pls. 3-4.
 Boudier, É. (1898). Description d'une nouvelle espèce de morille de France, le Morchella Reilana. Ann. Soc. Bot. Lyon 23: 85—87.
 Boudier, É. (1899). Note sur quelques champignons nouveaux des environs de Paris. Bull. Soc. Mycol. France 15: 4—54.
 Boudier, É. et Patouillard, N.T. (1900). Note sur deux champignons hypogés. Bull. Soc. Mycol. France 16: 141—146, 1 pl.
 Jean Louis Émile Boudier (1901) Influence de la nature du sol et les vegetaux qui y croissant sur le développement des champignons (The influence of the nature of the soil and the plants growing in the area on the development of fungi) in Bulletin de la Société Mycologique de France (Bulletin of the French Mycological Society) 17 pp. 69–73.
 Boudier, É. (1902). Champignons nouveaux de France. Bull. Soc. Mycol. Fr. 18: 137—146, 3 plates.
 Jean Louis Émile Boudier (1904—1909) Icones mycologicae ou iconographie des champignons de France, principalement Discomycètes (Mycological Pictures or iconography of the mushrooms of France, especially the 454, Discomycetes) 4 vol..
 Jean Louis Émile Boudier (1907) Histoire et classification des Discomycètes d'Europe.
 Jean Louis Émile Boudier (1911) La fresque de Plaincourault (Indre) (The fresco of Plaincourault (Indre)) in Bulletin de la Société Mycologique de France (Bulletin of the French Mycological Society) 27 pp. 31–33.
 Boudier, É. et Torrend, C. (1911). Discomycètes nouveaux de Portugal. Bull. Soc. Mycol. France 27: 127—136, tab.
 Boudier, É. (1917). Dernières étincelles mycologiques. Bull. Soc. Mycol. France 33: 7—22, tab. 1—6.

Примечания

Ссылки 
 Jean Louis Émile Boudier (1828 — 1920)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Фармацевты Франции
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Почётные члены Британского микологического общества